Gerald Wambacher (ur. 24 kwietnia 1986 w Ried im Innkreis) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu ASVÖ Sc Höhnhart.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 4 stycznia 2003 na skoczni im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen. Zajął wówczas 47. miejsce po skoku na odległość 103,5 metra. 22 stycznia 2006 odniósł zwycięstwo w Titisee-Neustadt. Czterokrotnie w swojej karierze stał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego.

3 stycznia 2006 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu 54. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, jednak nie uzyskał awansu do konkursu głównego.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Wambachera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Ried im Innkreis